Kongruens kan syfta på:

 Kongruens modulo –  ett område inom elementär algebra
 Kongruens (geometri) – geometriska figurer som har samma storlek och form, men kan vara olika orienterade
 Kongruensrelation – en ekvivalensrelation över en algebraisk struktur, sådan att den är kompatibel med strukturen
 Kongruensideal – en surjektiv ringhomomorfi
 Kroneckers kongruens – en matematisk formel
 Målkongruens – ett begrepp inom ekonomistyrning och inom personlig utveckling
 Kongruensböjning –  att ord av vissa ordklasser varierar i form beroende på grammatiska eller semantiska egenskaper hos andra ord